Уа́йт-Ри́вер ( — «белая река») — географическое название, которое может относиться к следующим объектам:

Реки 
 Уайт-Ривер — река в США, приток реки Бразос, протекает по территории штата Техас.
 Уайт-Ривер — река в США, приток Миссисипи, протекает по территории штатов Миссури и Арканзас, длина 1162 км.
 Уайт-Ривер — река в США, приток Миссури, протекает по территории штатов Небраска и Южная Дакота, длина 930 км.
 Уайт-Ривер — река в Северной Америке, приток реки Уобаш.
 Уайт-Ривер — река в Северной Америке, приток реки Юкон.
 Уайт-Ривер — река в штате Вашингтон.
  — река в штате Невада.

Населённые пункты 
 Уайт-Ривер — город в штате Висконсин, США.
 Уайт-Ривер — город в провинции Мпумаланга, ЮАР.
 Уайт-Ривер — город в провинции Онтарио, Канада.
 Уайт-Ривер — индейская община Юкона, Канада.
 Уайт-Ривер — город в штате Южная Дакота, США, административный центр округа Милитт.

См. также 
 Белая река
 Уайтуотер